

Geografia 
 San Romano, frazione divisa fra di San Miniato e Montopoli in Val d'Arno in provincia di Pisa
 San Romano, frazione di Citerna in provincia di Perugia
 San Romano in Garfagnana, comune italiano in provincia di Lucca

Santi 
 San Romano di Roma (†258), martire romano sotto Valeriano, celebrato il 9 agosto;
 San Romano di Antiochia (†304), diacono e martire, celebrato il 18 novembre;
 San Romano di Blaye (o di Mans) (†385), sacerdote francese e missionario, celebrato il 24 novembre;
 San Romano di Condat (†463), abate, celebrato il 28 febbraio
 San Romano di Subiaco (VI secolo), monaco, celebrato il 22 maggio
 San Romano di Auxerre (†564), vescovo di Auxerre, celebrato il 6 ottobre;
 San Romano il Melode (†556 circa), poeta bizantino di Emesa (Siria) e diacono, celebrato il 1º ottobre;
 San Romano di Rouen (†639), vescovo di Rouen, celebrato il 23 ottobre.